Corniche steht für:
 Corniche, eine Küsten-, Ufer- oder Klippenstraße, z. B.:
 Corniche (Luxemburg)
 Corniche Beirut
 Corniche des Crêtes
 Corniche des Cévennes
 
 Corniche (Verkaufsdisplay), ein Verkaufsdisplay des Unternehmens Hirsch Armbänder

Siehe auch:
Cornichon